Geografia:
Hershey (Califòrnia)
Hershey (Nebraska)
Hershey (Pennsilvània)
 Companyies:
The Hershey Company
 Persones:
Alfred Hershey, guanyador nord-americà del Premi Nobel
Barbara Hershey, actriu nord-americana